García de Toledo Osorio (Villafranca del Bierzo, León, 29 de agosto de 1514 - Nápoles, 31 de mayo de 1577) fue un militar y político español, IV marqués de Villafranca, I duque de Fernandina y I príncipe de Montalbán.

Biografía 

García Álvarez de Toledo Osorio nació en Villafranca del Bierzo, provincia de León, en 1514. Era hijo de Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga —virrey de Nápoles— y de María Osorio Pimentel —II marquesa de Villafranca— y nieto de Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez, II duque de Alba de Tormes.

Comenzó sirviendo a las órdenes de Andrea Doria en las galeras de Nápoles, siendo dueño de dos barcos. En 1535 ya era general de seis galeras y se distinguió en la Jornada de Túnez contra el corsario otomano Barbarroja, en las que luchó las batallas de La Goleta, Argel, Sfax, Kélibia y Mahdía, a consecuencia de las cuales el rey Carlos I de España, le concedió el título de capitán general de las galeras de Nápoles.

En 1541, durante la fracasada Jornada de Argel contra Barbarroja, formó parte de la escuadra española al mando de las cinco galeras de Nápoles.

Fue capitán general de la expedición a la Grecia otomana y capitán general del Mar, título que se le dio en 1544 tras derrotar a Barbarroja. Tuvo asimismo los cargos de coronel general de la infantería del Reino de Nápoles, virrey de Sicilia (1564-1566) y virrey de Cataluña (1558-1564).

La conquista del Peñón de Vélez de la Gomera en 1564, empresa considerada irrealizable, y el socorro a la isla de Malta en 1565 le valieron la concesión, por parte del rey Felipe II de España, del ducado de Fernandina y el principado de Montalbán el 24 de diciembre de 1569.

Familia 

García Álvarez de Toledo Osorio se casó en Nápoles, el 5 de abril de 1536 con Victoria Colonna de Aragón; hija de Ascanio Colonna, II duque de Paliano, y de Juana de Aragón. Hijos:

 Pedro Álvarez de Toledo Osorio, V marqués de Villafranca del Bierzo y grande de España, casado con Elvira de Mendoza.
 María Álvarez de Toledo Osorio, mujer de Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez de Guzmán, IV duque de Alba de Tormes.
 Juana Álvarez de Toledo Osorio, casada con Bernardino Pimentel Enríquez, III marqués de Távara.
 Ana Álvarez de Toledo Osorio (f. 1596), segunda mujer de Gómez Dávila y Toledo, II marqués de Velada.
 Leonor Álvarez de Toledo Osorio (1553-1576), casada con su primo Pedro de Médici, hijo menor del II duque de Florencia y I gran duque de Toscana Cosme I de Médici y de Leonor Álvarez de Toledo y Osorio, hermana de su padre, del mismo nombre.
 Inés Álvarez de Toledo Osorio, mujer de Juan Pacheco Osorio, II marqués de Cerralbo.

Hijos ilegítimos:

 Fadrique Álvarez de Toledo, señor de Gaipuli.
 Delia de Toledo, monja carmelita en el Convento de Santa Clara de Nápoles.

Ancestros

Referencias

Almirantes de España del siglo XVI
Garcia
Casa de Villafranca del Bierzo
Duques de España
Generales de España del siglo XVI
Marqueses de Villafranca del Bierzo
Militares de la provincia de León
Nobles de España del siglo XVI
Políticos de España del siglo XVI
Políticos de la provincia de León
Virreyes de Cataluña
Virreyes de Sicilia
Nacidos en Villafranca del Bierzo
Fallecidos en Nápoles